Kostelů zasvěcených některému svatému Klementu (či Klimentu), nejčastěji papeži Klementovi I., je více:

Česko 
 Hradisko svatého Klimenta
 Katedrála svatého Klimenta – řeckokatolická, v pražském Klementinu
 Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera (Brno)
 Kostel svatého Klementa (Dobřenice)
 Kostel svatého Klementa (Horní Břečkov)
 Kostel svatého Klementa (Hradec Králové)
 Kostel svatého Klementa (Chlumčany)
 Kostel svatého Klementa (Chržín)
 Kostel svatého Klimenta (Jasenice)
 Kostel svatého Klementa (Levý Hradec)
 Kostel svatého Klimenta (Lipůvka)
Kostel svatého Klimenta (Litomyšl)
 Kostel svatého Klementa (Lštění)
 Kostel svatého Klementa (Mirovice)
 Kostel svatého Klementa (Odolena Voda)
 Kostel svatého Klimenta (Praha) – více kostelů
 Kostel svatého Klementa (Prácheň) u Horažďovic
 Kostel svatého Klementa (Stará Boleslav)
 Kostel svatého Klimenta (Stupava)
 Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera (Tasovice)

Německo 
 St. Clemens (Solingen)

Itálie 
 San Clemente (Řím), bazilika s hrobem sv. Cyrila

Související články 
 Kaple svatého Klementa